Lophoproctinus är ett släkte av mångfotingar. Lophoproctinus ingår i familjen Lophoproctidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Penseldubbelfotingar
Lophoproctinus